Niemcy:
 Schüren – dzielnica Dortmundu
 Schüren – dzielnica Meschede
 Schüren – dzielnica St. Ingbert

Szwajcaria:
 Zur Schüren – dawna nazwa gminy Granges-Paccot

Osoby:
 Hermann-Josef Schüren – niemiecki pisarz